White Rabbit (Alice in Wonderland), een personage in Alice in Wonderland
White Rabbit (Jefferson Airplane), een single van Jefferson Airplane
White Rabbit (P!nk), een single van P!nk